Planet X steht für:

 Planet X, hypothetischer neunter Planet des Sonnensystems, siehe Transpluto
 Planet X (Band), US-amerikanische Band
 The Man from Planet X, US-amerikanischer Film von Edgar G. Ulmer (1951)

Siehe auch:
 Zehnter Planet
 Planet Neun